Dvouhra juniorek ve Wimbledonu 2017 probíhals v první polovině července 2017. Do singlové soutěže londýnského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráček. Z kvalifikace se probojovalo osm tenistek. Obhájkyní titulu byla Ruska Anastasija Potapovová, která se namísto juniorského turnaje rozhodla zúčastnit dvouhry žen, v níž jako kvalifikantka skrečovala úvodní zápas Němce Tatjaně Mariové.

Premiérový grandslamový titul vybojovala 17letá třetí nasazená Claire Liuová ze Spojených států, jež ve finále přehrála krajanku téhož věku Ann Liovou po třísetovém průběhu. Poslední předchozí americkou šampionkou byla Chanda Rubinová z roku 1992. Liuová pocházející z kalifornského Thousand Oaks, rovněž jako semifinalista mužské dvouhry Sam Querrey, si zahrála po French Open 2017 druhé grandslamové finále v řadě. Do juniorského žebříčku si jako světová dvojka připsala 375 bodů, poražená finalistka pak 270 bodů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2017
Juniorský tenis v roce 2017